Atzizintla kan syfta på:

Geografi

Mexiko 

 Atzitzintla (ort), Puebla, 
 Atzizintla, Veracruz, ort, Acula, 

Robotskapade Mexikoförgreningar